Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2017 war ein Snookerturnier, das vom 12. bis 16. Juli 2017 in der World Snooker Academy in der chinesischen Hauptstadt Peking stattfand. Es war die 29. Austragung der vom Amateurweltverband IBSF veranstalteten Weltmeisterschaft für U21-Junioren.

Weltmeister wurde der Chinese Fan Zhengyi, der im Finale seinen Landsmann Luo Honghao mit 7:6 besiegte und sich somit für die Main-Tour-Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 qualifizierte.

Modus 
Die 71 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgespielte Finalrunde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2017 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Peking